Cornouailles (en anglais : Icewarrior), un film canadien de 1994.
 Cornouaille, un film français de 2012.